Byans ist der Name zweier Ortschaften in Frankreich:

Byans-sur-Doubs, Gemeinde im Département Doubs
Byans, ehemalige Gemeinde im Département Haute-Saône, heute zu Héricourt gehörig

Siehe auch:
Bians-les-Usiers